Александра Деменкова (род. 1980; Кингисепп) — российский фотограф, документалист.

Биография 
Александра родилась 21 ноября 1980 года в Кингисеппе. В 2003 году окончила факультет иностранных языков Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

В 2000—2002 гг. учится на Факультете Фотокорреспондентов им. Ю. А. Гальперина Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2009 году проходит её первая персональная выставка в Музее истории фотографии (Санкт-Петербург).

С 2002 года Александра работает над собственными фотографическими темами и проектами. Участвует в многочисленных международных фестивалях и резиденциях для фотографов, среди которых LightWork Residency (США) и Rijksakademie van Beeldende Kunsten (Нидерланды).

Её персональные выставки прошли в России, Голландии, Бельгии, Франции, Латвии, Испании.

В 2014 году приняла участие в проекте «С чего начинается Родина?» и стала участником яхтенной фотографической экспедиции по водным путям России «От Белого до Чёрного моря», организованной Liberty.SU.

Творчество 
В своей работе Александра обращается к социальной тематике, исследуя сложные и часто неприглядные и скрытые темы, продолжая тем самым традиции гуманистической фотографии. Объектом её внимания становится повседневная жизнь людей вне больших городов. Особое место среди персонажей её фотографий занимают женщины с непростой судьбой. Жизнь героев её снимков порой переплетается с её собственной жизнью и это находит отражение в особой интимной тональности, присущей многим её фотографиям.Я думаю, что для меня в моих собственных фотографиях самое главное, чтобы на них были живые люди, их повседневная жизнь со всеми радостями и горестями, с любовью, страхом, болью…Александра предпочитает снимать на пленку, чаще всего на черно-белую.Наверное, я какой-то неправильный фотограф: я не пользуюсь штативом и вспышкой, снимаю только широкоугольным объективом на черно-белую пленку. И, как говорят, ставя это мне в вину, снимаю только бедных и убогих. Я так не считаю: я снимаю обычных людей. Тех, которые мне нравятся. Это сложно объяснить. И я не знаю, почему я должна за это оправдываться. Так же как и за ч/б пленку.

Групповые выставки (выборочно) 
 2006 «Решающее мгновение. Сто фотографий ста фотографов», СПб — ЦВЗ «Манеж»
 2009 «A New Place to Live», Royal Court Theatre Company, Страдфорд-на-Эвоне
 2009 Photographer.ru Gallery, «Русский стиль», Москва
 2010 Beckel Odille Boicos Gallery, «Russian Photography», Париж
 2012 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, «Young Russian Stories», Барселона
 2014 Музей Москвы, «С чего начинается Родина?», Москва
 2016 Музей Мирового Океана, «От Белого до Чёрного моря. Водный путь России», Калининград

Персональные выставки 
 2009 Музей Истории Фотографии, Санкт-Петербург
 2010 De Nederlandsche Cacaofabriek, Хельмонд, Голландия
 2011 Библиотека Saint-Jean-Baptiste, серия выставок «Зеркало — Современная Русская Фотография», Квебек
 2011 Fotodoc, Центр им. Андрея Сахарова, Москва
 2012 Латвийский Музей Фотографии, Рига
 2012 Галерея H2O, «Russian Love», Барселона, Испания
 2012—2013 Галерея Shortcuts/Кинотеатр Forum, Lieux-Communs, Намюр, Бельгия
 2014 RF64 Spazio Minimo, Acquaviva, Сан Марино
 2014 Le Bleu du Ciel, Humaines, trop Humains (with Dana Popa), Лион, Франция
 2019 Résidence d’artiste à Bruxelles, Galerie Contretype, Брюссель, Бельгия

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Александра Деменкова «Образы и Подобия», интервью на LOOK AT ME
 Interview with Alexandra Demenkova.
 Публикации в М-Журнале Liberty.SU
 54 лучших репортажных фотографа современности: выбор Сергея Максимишина

 Персоналии: Санкт-Петербурга
Персоналии:Кингисепп
Женщины-фотографы